Benjamin Raich (Leins, 28. veljače 1978.) je austrijski alpski skijaš. Jedan je od najboljih alpskih skijaša u povijesti. Čak je pet puta bio drugi u ukupnom poretku, a "izgubio" je osam globusa za manje od 50 bodova. U poretku zbroja bodova u svjetskom skijaškom kupu on je drugi s 12060 bodova, a prvi je Kjetil Andre Aamodt s 13252 boda. U zbroju medalja s Olimpijskih igara i svjetskih prvenstava vodi Kjetil Andre Aamodt, a Benjamin Raich je na trećem mjestu s 13 medalja. U Bormiou 2005. godine na Svjetskom prvenstvu osvojio je medalje u svim disciplinama.

Njegova sestra Carina Raich je također skijašica. Trenutno je oženjen s Marlies Schild, austrijskom skijašicom.

Pobjede u Svjetskom kupu 
36 pobjeda (14 slaloma, 14 veleslaloma, 7 kombinacija 1 superveleslalomu )

Sezone poredak

Austrijski alpski skijaši
Olimpijski pobjednici u alpskom skijanju
Svjetski prvaci u alpskom skijanju